Penne, mena de macarrons, especialment els estriats per fora (en italià, penne rigate), vegeu macarró
 Penne (família romana) (en llatí Pennus), antiga família romana
 Toponímia:
 Penne (comuna occitana), municipi occità al departament del Tarn
 Penne (Itàlia), municipi italià a la regió dels Abruços